Dudok ist der Familienname folgender Personen:

 Ernesto Dudok (* 1987), uruguayischer Fußballspieler
 Michael Dudok de Wit (* 1953), niederländischer Trickfilmregisseur und Animator
 Willem Marinus Dudok (1884–1974), niederländischer Architekt